Liberalno demokratska stranka (Australija), danas pod imenom Liberty & Democracy Party
 Liberalno demokratska stranka (Bangladeš)
 Liberalna demokratska stranka (Japan)
 Liberalno demokratska stranka (Kenija)
 Liberalno demokratska stranka (Libanon)
 Liberalno demokratska partija (Srbija)
 Liberalno demokratska stranka (Turska)